Брэдфорд Клод Дуриф (; род. 18 марта 1950, Хантингтон) — американский актёр французского происхождения, играющий в весьма разнообразных категориях кино: от «оскароносных» блокбастеров вроде «Властелина колец» и «Пролетая над гнездом кукушки» до низкопробных фильмов ужасов, выходящих direct-to-video.

Биография 
Брэдфорд Клод Дуриф родился в Хантингтоне, штат Западная Виргиния, США, в большой семье вместе с братом и тремя сёстрами. Обучаясь в школе, Брэд проявил интерес к актёрству, который был поддержан его матерью, игравшей в своё время в любительском театре. В 19 лет Дуриф оставил родной Хантингтон и уехал в Нью-Йорк, где играл в целом ряде театральных постановок, пока его не заметил режиссёр Милош Форман и не пригласил в свою картину «Полёт над гнездом кукушки». Роль в этом фильме стала настоящим прорывом для начинающего актёра. Брэд Дуриф получил премию «Золотой глобус» как «лучший дебютант», премию Британской киноакадемии BAFTA, а также номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучший актёр второго плана».

Скептически относящийся к славе, Дуриф продолжил играть небольшие роли у самых именитых режиссёров вперемешку с появлениями во второсортных фильмах ужасов и триллерах. Однако несмотря на все попытки сломать стереотипическое восприятие своей внешности, актёр оказался обречён на преобладание именно второй категории кино в своей кинобиографии. Дуриф на протяжении своей карьеры сыграл бесчисленное количество убийц, психопатов, маньяков и вообще странных персонажей, несмотря на появления в фильмах Дэвида Линча, Алана Паркера и Жана-Пьера Жёне.

Одним из последних заметных появлений Брэда Дурифа стала роль Гримы Гнилоуста в знаменитой экранизации романа Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец». Питер Джексон, пригласивший его на роль, давно являлся поклонником актёра. Несмотря на то, что сцены с появлением Гримы были вырезаны из третьей серии фильма в связи со слишком большой продолжительностью, эти эпизоды позже вошли в режиссёрскую версию картины.

Личная жизнь 
Дуриф был женат дважды. У него есть дочь Кристина Дуриф от первой жены Джанет, а также ещё одна дочь, актриса Фиона Дуриф, от второй жены Джони.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Школы Долины Фонтанов в Колорадо
Лауреаты премии BAFTA
Актёры телевидения США